El municipio de Jefferson (en inglés: Jefferson Township) es un municipio ubicado en el condado de Polk en el estado estadounidense de Iowa. En el año 2010 tenía una población de 7695 habitantes y una densidad poblacional de 97,35 personas por km².

Geografía 
El municipio de Jefferson se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 79.05 km², de la cual 78.4 km² corresponden a tierra firme y (0.82%) 0.65 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 7695 personas residiendo en el municipio de Jefferson. La densidad de población era de 97,35 hab./km². De los 7695 habitantes, el municipio de Jefferson estaba compuesto por el 96.35% blancos, el 0.83% eran afroamericanos, el 0.22% eran amerindios, el 1.48% eran asiáticos, el 0.01% eran isleños del Pacífico, el 0.31% eran de otras razas y el 0.79% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 1.36% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Iowa
Localidades del condado de Polk (Iowa)